Ivan Kobal je osebno ime več znanih Slovencev:
 Ivan Kobal (1912—1992), rimskokatoliški duhovnik
 Ivan Kobal (*1941), kemik
 Ivan Kobal (*1928), pisatelj in publicist živeč v Avstraliji